Die Müller-Die lila Logistik Rad-Bundesliga wurde 2013 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga umfasst vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren. Zudem gibt es Teamwertungen. Die Klassen bestritten jeweils bis zu neun verschiedene Rennen bundesweit.

Frauen

Männer

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 

Radsportveranstaltung 2013
2013
Sportsaison 2013